Римский концерт () для органа, медных духовых, литавр и струнных Op. 43 — произведение Альфредо Казеллы, написанное в 1926 году. Посвящено художнику Феличе Казорати. Концерт был написан по заказу нью-йоркского универмага «Уонамейкер», в котором был установлен концертный орган, и впервые исполнен 11 марта 1927 года в Нью-Йорке с оркестром под управлением автора, партия органа Шарль Мари Курбуан. Опубликован в 1928 году.

Состав 
 Sinfonia: Lento, grave
 Largo
 Cadenza e Toccata: Allegro agitato ed impetuoso

Примерная продолжительность звучания 38 минут.

Оркестр 
3 трубы, 3 тромбона, струнная группа (12-16 первых скрипок, 10-14 вторых скрипок, 8-10 альтов, 8-10 виолончелей, 6-8 контрабасов)

Характеристика музыки 
Концерт в целом относится к периоду перехода Казеллы на рельсы неоклассицизма, который был вызван государственной политикой режима Бенито Муссолини в области культуры, — с этим, в частности, связана идеологическая апелляция произведения к обобщённому образу величия Рима. Сам композитор заявлял в своей автобиографии 1941 года, что выступил в этом сочинении верным учеником Вивальди и Баха. Специалисты отмечают в концерте и непосредственное влияние Игоря Стравинского — в частности, самое начало концерта обнаруживает сходство с началом Октета Стравинского, итальянской премьерой которого Казелла дирижировал в 1924 году.

Записи 
 Ульрих Мельдау, оркестр города Тарнув (Польша) и ансамбль Sirius Brass (Швейцария), дирижёр Станислав Кравчиньский (1999)
 Мартин Хазельбёк, Симфонический оркестр Венского радио, дирижёр Лейф Сегерстам (2001)
 Мартин Шмединг, Бранденбургский государственный оркестр, дирижёр Кристоф Кампестрини (2001)

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные произведения 1926 года
Произведения для органа с оркестром
Произведения Альфредо Казеллы